Diedersdorf può riferirsi a:
 Diedersdorf – frazione del comune tedesco di Großbeeren
 Diedersdorf – frazione del comune tedesco di Vierlinden
 Diedersdorf, oggi Thicourt – comune francese

Pagine correlate 
Dietersdorf